Воро́на — средняя река в Пензенской, Тамбовской и Воронежской областях России, правый приток Хопра (бассейн Дона).

В основе гидронима скорее всего лежит древнефинно-угорское слово вор, вур — «лес», ворайн (коми) — «лесная».

География 

Длина — 454 км, площадь водосборного бассейна — 13 200 км². Истоком реки являются родники на Керенско-Чембарской возвышенности (севернее с. Веденяпино Пачелмского района Пензенской области). Правый берег низкий, левый — высокий. В долине реки лиственные леса, много озёр. Максимальная глубина реки — 4 м.

Около реки расположено несколько населённых пунктов, в том числе города Кирсанов (в 3 км), Уварово и в устье Борисоглебск.

В долине реки расположен Воронинский заповедник, созданный 12 августа 1994 года для охраны лесостепных экосистем России.

Гидрология 
Питание реки снеговое. Среднегодовой расход воды в устье — 41,5 м³/с. Ледостав с начала декабря по начало апреля.

Притоки 

(указано расстояние от устья)

 17 км: Чигорак (лв)
 20 км: Большая Грибань (пр)
 22 км: Богана (лв)
 38 км: Малая Алабушка (пр)
 48 км: Большая Алабушка (пр)
 71 км: Исап (водоток Волочила)
 85 км: Мучкап
 126 км: ручей Подгорный
 133 км: Подгорная (пр)
 135 км: Шибряйка (лв)
 139 км: Ржакса (пр)
 149 км: без названия, в 4 км к ЮВ от с. Б. Ржакса
 167 км: без названия, у с. Пущино
 170 км: Мокрая Панда (пр)
 214 км: Ржавка (пр)
 216 км: Балыклей (лв)
 236 км: Карай (лв)
 267 км: Иноковка (Ноковка) (пр)
 274 км: Вяжля (лв)
 288 км: Калаис (пр)
 332 км: Оржевка (лв)
 335 км: Ира (пр)
 354 км: Нюдевка (лв)
 356 км: Карша (пр)
 366 км: Мошля (пр)
 368 км: Шумика (пр)
 371 км: Ольшанка (лв)
 382 км: Сюверня (лв)
 392 км: Чембар (лв)
 401 км: Поим (пр)
 415 км: без названия, у с. Ушинка
 418 км: Лещева, у с. Невежкино
 430 км: Печелма (пр)
 431 км: Ширка, в 1,5 км к СВ от с. Вязовка

История 
При царе Петре I река использовалась для сплава мелких судов с продовольствием и людьми, и местного корабельного леса для строительства судов на юге.
Уваровская лесосплавная контора закрыта в 1935 году.

Фауна 

В Вороне водятся язь, голавль, жерех, щука, окунь, судак, стерлядь, линь, карась, сазан, ёрш, пескарь, сом, лещ, густера, краснопёрка, плотва, минога, чехонь, подуст и рыбец. В заводях селятся бобры, выхухоли, болотные черепахи. Обычны зимородок и серая цапля, болотный и полевой лунь, канюк и чёрный коршун, большая неясыть.

Примечания

Литература 
 С. 89—91.
 
 
 
 

Притоки Хопра
Реки Пензенской области
Реки Тамбовской области
Реки Воронежской области